Ла-Шапе́ль-Монтабурле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Бордо, 31 км на північний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Шапель-Монтабурле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Монтабурле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь